Gideon kan syfta på:

Gideon – i judisk mytologi israeliternas ledare

Gideon (film, 1998) – en amerikansk film från 1998 med Christopher Lambert
Gideon, – sagofigur i sagan om Pinocchio av Carlo Collodi från 1880-talet, se Pinocchios äventyr
Gideon Fell – fiktiv doktor, kriminolog och detektiv i John Dickson Carrs kriminalromaner

Personer
Gideon Mantell (1790–1852), brittisk läkare och paleontolog
Gideon Ståhlberg (1908–1967), svensk schackspelare